Podsavezna nogometna liga Rijeka - Prvi razred, također i kao Prvi razred prvenstva Riječkog nogometnog saveza, Područna liga Rijeka - Prvi razred je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1969./70.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio Pomorac" iz Kostrene.

Ljestvica 

 Srpske Moravice - tadašnji naziv za Moravice 
 "Bribir" prvi dio sezone igrao pod imenom "BSK"

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Riječko-pulska zona 1969./70. 
 Podsavezna liga Rijeka - Drugi razred 1969./70.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 "Sportske novosti", 1970. godina 
 "Sportske novosti", izdanje od 18. lipnja 1970., str. 14 
 Orfeo Tićac, Edo Doričić: 60 godina sporta u Kostreni : 1921-1981, Rijeka, 1986., UDK: 796(497.5 Kostrena) "1921/1981", str. 67-69  
 Oskar Valenčić, Slavko Gržinić: Zlatni pir Nogometnog kluba "Klana" : [1931-1981], Rijeka, 1981., UDK: 796.332::061.2(497.13 Klana)"1931/1981", str. 112-115     
 Niko Cvjetković: "SD "Borac" Bakar : 1920-1990.", Bakar, 1990., UDK:796(497.13 Bakar)"1920/1990", str. 213-218   
 kvarnerski.com, RIJEČKI NOGOMET 1955.-1970. (SPORT jučer&danas – 2), objavljeno 13. rujna 2013., pristupljeno 13. prosinca 2019. 
 kvarnerski.com, SAMO NA KVARNERSKOM: NOGOMET RIJEKE i OKOLICE dio 1. (1945-1991), objavljeno 25. srpnja 2013., pristupljeno 13. prosinca 2019.     
 

1969-70 1
Rijeka-1
1969-70 Rijeka